Wetmorella är ett släkte av fiskar. Wetmorella ingår i familjen läppfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Läppfiskar
Wetmorella